Herman van Bergen (beeldend kunstenaar)
 Herman van Bergen (graaf van Bergen)